BAaDE ad3a-26156, également nommée IRAS 17163-3835, est une géante rouge asymptotique en phase de combustion d'hélium de la constellation du Scorpion. Elle a été découverte en 1989 lors de l'analyse des fortes sources infrarouges identifiées par le télescope spatial IRAS, découverte par Kevin Volk et Martin Cohen.

Système de BAaDE ad3a-26156 
L'étoile géante BAaDE ad3a-26156 est en système double avec l'étoile géante asymptotique NIRS 17163-3835 qui est, elle aussi, en phase de combustion d'hélium. Cette autre étoile a été découverte en 2003 lors de l'analyse des données enregistrées pendant une étude nommée "Japanese space experiment" (abrégée en IRTS), l'IRTS la découverte dans une étude des étoiles AGB et de leurs comportements.

Propriétés physiques 
Lors de l'étude des données de l'IRTS, une équipe de scientifiques japonais identifiera que BAaDE ad3a-26156 est une étoile AGB à perte de masse galactique ainsi que l'étoile présente une abondance d'atomes de carbone et d'oxygène dans sa photosphère. Selon cette même étude, l'étoile perdrait plus de 2 x 10−8 M☉ de matière qui se transformera en matière interstellaire. Son type spectral renvoie que la photosphère de BAaDE ad3a-26156 est principalement composée d'oxygène, une telle richesse d'oxygène montre que l'étoile est âgée. Cette étude a aussi montré que l'étoile BAaDE ad3a-26156 pourrait se situer entre 8 kpc et 10 kpc soit une distance entre  et  Ces éjections de masse sont aussi détectables dans le domaine des ondes radio, le ALMA a détecté des masers astronomiques au niveau de l'étoile.

Références 

Géante rouge
Étoile variable de type Mira
Objet du catalogue IRAS
Objet du catalogue Gaia
Objet du catalogue 2MASS